KQA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Akutan (Alaska) (Stati Uniti)